

Toponymie 

 Cuy, une commune française de l'Oise ;
 Cuy, une commune française de l'Yonne ;
 Cuy-Saint-Fiacre, une commune française de la Seine-Maritime ;
 Cuy, l'orthographe actuelle du lieu-dit correspondant à Cui, ancienne commune française de l'Orne intégrée en 1839 à la commune d'Occagnes.

Nom 
Cuy est un nom qui peut désigner :
 Cuy, un cochon d'Inde domestique géant, élevé pour sa viande ou comme race d'animal de compagnie.

Code 
CUY est un code qui peut désigner :
 Cue, en Australie-Occidentale, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code